Piotr Grzybowski (szlachcic)
Piotr Grzybowski (fotograf) – polski fotograf
 Peter Grzybowski – polski artysta multimedialny, performer, malarz